Моретеле (Moretele) — местный муниципалитет в районе Боджанала Платинум Северо-Западной провинции (ЮАР).

Местные муниципалитеты ЮАР
Северо-Западная провинция